Пискарёвы — дворянский род Российской империи (ранее Русского Царства).

Происходит из польского шляхетства. Представители рода, находясь в России, Захарий Федоров сын Пискарев и другие «российскому престолу служили дворянские службы в разных чинах и имели во владении своем деревни».

Описание герба 
На однотонном красном щите изображен горизонтально натянутый золотой лук со стрелою, остриём вверх.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Щит держат с правой стороны лев, а с левой гриф. Герб рода Пискаревых внесен в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 144.

Литература 
 Гербовое дело Пискаревых Департамента Герольдии Правительствующего Сената б/даты. РГИА, 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Лук
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены грифоны